Saturday Night Wrist е пети студиен албум на алтърнатив метъл групата Deftones. Издаден е на 31 октомври 2006 г. от Maverick Records.

Обща информация 
Това е последен албум с басиста Чи Ченг, преди катастрофата му през 2008 г. и последвалата смърт през 2013 г. „Saturday Night Wrist“ е продукт на труден и стресиращ творчески процес, който трае около две години и натоварва отношенията в групата. Утежняващи въпроси и вдъхновяващи много от песните на албума, са зависимостите на фронтменът Чино Морено и разпадането на брака му. Крайният резултат е албум, който се посреща с критична похвала.

Състав 
 Чино Морено – вокали и китара
 Стивън Карпентър – китара, барабани в „U,U,D,D,L,R,L,R,A,B,Select,Start“
 Чи Ченг – бас, бек вокали
 Ейб Кънингам – барабани
 Франк Делгадо – клавири

Допълнителен персонал 
 Серж Танкян – допълнителни вокали в „Mein“
 Ани Харди – допълнителни вокали в „Pink Cellphone“

Песни

Позиции в класациите 

Албум

Сингли

Източници 

Албуми на Дефтоунс
Музикални албуми от 2006 година